Niemcy:
 Schwanheim – dzielnica Bensheim
 Schwanheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Schwanheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz